Anderson é o nome de diversos condados dos Estados Unidos:
Condado de Anderson (Carolina do Sul)
Condado de Anderson (Kansas)
Condado de Anderson (Kentucky)
Condado de Anderson (Tennessee)
Condado de Anderson (Texas)

Desambiguações de topônimos